Uditore bezeichnet:

 einen Stadtteil von Palermo, siehe Uditore (Palermo)
 eine Amtsbezeichnung für Diplomaten des Heiligen Stuhls, siehe Uditore (Titel)
 ein ehemaliges Amt in der Päpstlichen Familie, siehe Uditore del Papa